Шер може да се отнася за:
 Шер (р. 1946), американска певица и актриса
 Шер (река), река във Франция
 Шер (департамент), департамент във Франция
 Шер (град), град в Германия